Abdülmecid bezeichnet:

 Abdülmecid I. (1823–1861), Sultan und Kalif des Osmanischen Reiches
 Abdülmecid II. (1868–1944), letzter osmanischer Kalif

Schiffsname:
 Abdülmecid, U-Boot der osmanischen Marine, siehe Nordenfelt III

Siehe auch
 Abdulmajid